Скофилд има више значења:
 Скофилд (Јута)
 Скофилд (Висконсин)